SEF steht für:
 Stiftung Endometriose-Forschung, siehe Endometriose #Organisationen
 Swiss Economic Forum
 Stiftung Entwicklung und Frieden
 Search engine friendly – Eine Eigenschaft von Webseiten, welche durch Suchmaschinenoptimierung (SEO – Search engine optimization) erzielt werden kann
 Sanitätseinsatzfahrer

SEF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (für Scheinfeld)

SE-F steht für:
 , ISO-3166-2-Code der schwedischen Provinz

S.E.F steht für:
 Stadion des Friedens und der Freundschaft, Piräus 

Sef steht für:
 Sef, niederländischer Rapper und Popsänger
 Aker (Ägyptische Mythologie), alternativer Name der altägyptischen Gottheit

sef steht für:
 Cebaara (ISO-639-3-Code), Senufo-Sprache in der Elfenbeinküste

Abkürzung